Агвареачи има више значења:
  Агвареачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агвареачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику